Vorhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Vorhauer (1903–1987), deutscher Bildhauer
 Hans Vorhauer (1894–1982), deutscher Politiker (SPD), MdL